Рённе () — баронский и дворянский род.

Происходит из епископства Бременского, откуда Иоанн Рённе выехал в Лифляндию и Курляндию.

Существуют три ветви этого рода, связь между которыми не установлена:

 Потомство Иоанна Рённе, гауптмана Ронненбургского, который  в 1439 году получил от архиепископа Геннинга имения Турень и Сербень в Лифляндии (бароны).
 Потомство Германа Рённе, вотчинник в Лифляндии (бароны).
 Потомство Оттона фон-Рённе, поручик переселился из Курляндии в Лифляндию во 2-ой половине XVII века (дворяне).

Род Рённе внесен в матрикулы дворян Курляндской и Лифляндской губерний и в V, VI и II части родословных книг Виленской, Ковенской, Новгородской, Санкт-Петербургской и Калужской губерний.

Известные носители фамилии 
 Ренне, Василий Егорович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 5688; 1 декабря 1838.
 Рённе, Егор Карлович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 5108; 1 декабря 1835.
 Ренне, Ермолай Карлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6423; 5 декабря 1841.
 Рённе, Карл Иванович (1720 — 1786) — генерал-поручик на русской службе, кавалер ордена св. Георгия 3-й степени.
 Ренне, Карл Эвальд (1663—1716) — сподвижник Петра Великого, первый русский генерал от кавалерии.

Примечания

Литература 
 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — СПб., 1892. — С. 249—250.
 
 
 

Баронские роды